Gaworzyce (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Polkowicki
 Gaworzyce (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente